«Till I Loved You» () — песня из нереализованного мюзикла «Гойя: Жизнь в песне» о жизни испанского художника Франсиско Гойи. Песня была написана американским композитором Мори Йестоном.

Впервые песню дуэтом исполнили испанский оперный певец Пласидо Доминго и американская певица Дайон Уорвик. Их версия стала лид-синглом с концептуального альбома Goya: A Life in Song, который включал в себя песни из того самого мюзикла. Доминиго также исполнял песню в дуэте с Дженнифер Раш (в Великобритании) и Сэйко Мацуда (в Японии). Также существует версия на испанском языке («Hasta amarte»), записанная совместно с певицей Глорией Эстефан, и на португальском языке («Apaixonou»), записанная с бразильской певицей Симоной.

Версия Барбры Стрейзанд 

В 1988 году Барбра Стрейзанд записала кавер-версию данной песни для своего альбома Till I Loved You. Песня была исполнена в дуэте с Доном Джонсоном. Она была выпущена в качестве лид-сингла с альбома. В 2002 году Стрейзанд включила данную песню в сборник своих лучших дуэтов Duets.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1988 года
Песни Пласидо Доминго
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Дженнифер Раш
Песни Глории Эстефан